
Termin -{UNR}- ima više značenja.

 Oznaka za P2RY4 receptor
 Oznaka za Univerzitet Nevade
 Skraćenica za Ukrajinska Narodna Republika